Sainte-Anastasie puede referirse a: 

 Sainte-Anastasie, comuna francesa situada en Cantal.
 Sainte-Anastasie, comuna francesa situada en Gard.